

Geografia 
Loyola (Califórnia) — região censo-designada no condado de Santa Clara, no estado americano de Califórnia

Instituições 
Edições Loyola — editora brasileira
Santuário de Loyola — santuário construído na casa natal de Inácio de Loyola

Desambiguações de topônimos